Michoacán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Michoacán, Jiquipilas, ort, Chiapas, 
 Michoacán, La Trinitaria, ort, Chiapas, 
 Michoacán, delstat, 

Robotskapade Mexikoförgreningar